Шимшек () — турецкая фамилия.

Известные носители 
 Шимшек, Бейкан (род. 1995) — турецкий футболист, полузащитник клуба «Фенербахче» и юношеской сборной Турции.
 Шимшек, Кенан (1968) — турецкий борец вольного стиля.
 Шимшек, Мехмет (род. 1967) — турецкий политик и экономист.